Der Name Willamette steht für:
 ein Fluss, siehe Willamette River
 ein Meteorit, siehe Willamette (Meteorit)
 eine Recheneinheit, siehe Intel Pentium 4